Fredrik Modin – ex hockeista su ghiaccio svedese
 Jesper Modin – ex fondista svedese
 Mauro Modin – pittore italiano
 Rodolphe Modin – ex rugbista a 15 e imprenditore francese